Saint-Privat (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Saint-Privat (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Privat (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy